Jewsejew () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Witaljewitsch Jewsejew (* 1994), russischer Fußballspieler

 Nikolai Sergejewitsch Jewsejew (* 1966), russischer Schwimmer und Schwimmtrainer
 Sergei Wassiljewitsch Jewsejew (1894–1956), russischer Komponist
 Wadim Walentinowitsch Jewsejew (* 1976), russischer Fußballspieler und -trainer 
 Wladimir Alexandrowitsch Jewsejew (1939–2012), sowjetischer Ruderer